Quake III: Revolution — дополнение к игре «Quake 3: Arena» в жанре многопользовательского шутера от первого лица, разработанная компанией id Software, и выпущенной 26 марта 2001 года. Включает в себя сразу весь контент из Quake III Arena и Quake III: Team Arena. Также добавляет новый. Сама игра эксклюзив для PlayStation 2.

Новые режимы 
Single weapon deathmatch: каждый игрок сражается с общим оружием, а боеприпасы заменяются боеприпасами для определенного оружия.
One flag CTF : одна команда пытается вернуть белый флаг, а другая должна его защищать.
Possession : игроки пытаются первыми завладеть белым флагом за определенное время.
Team Possession : игроки пытаются стать первой командой, которая завладеет белым флагом за определенное время.
Elimination : Игроки должны победить друг друга в турнире, похожем на игру, в этом режиме игроки сражаются с Вадригарами.

Примечания 
Этот порт получил смешанные отзывы, так как вызвал разногласия из-за отсутствия поддержки мыши и клавиатуры. а также отсутствие онлайн-геймплея. Однако эта игра была одной из первых игр, демонстрирующих потенциал PlayStation 2.

Quake